Die Baureihe D bezeichnet folgende Fahrzeugbaureihen:

 BVG-Baureihe D der U-Bahn Berlin
 Straßenbahn München #Baureihe C/D
 D-Triebwagen der Straßenbahn Frankfurt am Main
 Typ D (Straßenbahn Timișoara)
 Württembergische D, eine Dampflokbaureihe der Königlich Württembergischen Staats-Eisenbahnen
 PKP-Baureihe D der Polskie Koleje Państwowe
 D-Frontlenker, eine Lkw-Baureihe von Magirus-Deutz
 Hyundai KIA D, eine Dieselmotoren-Reihe

Siehe auch:
 D-Reihe
 Klasse D
 Modell D
 Serie D (Begriffsklärung)
 Typ D